Президентский офис в Асмэре — построенное в итальянском неоклассическом стиле здание в Асмэре, в котором живёт и правит страной президент Эритреи. Здание немного напоминает «Белый дом» в Вашингтоне.

История 
Бывший дворец итальянского губернатора был построен в 1897 году Фернандо Мартини, первым итальянским губернатором Эритреи. Правительство Италии хотело возвести в Асмэре внушительное здание, откуда итальянские губернаторы могли бы демонстрировать приверженность Королевства Италии «colonia primogenita» (первой дочери-колонии), как называлась Эритрея.

В период Итальянской империи здание было улучшено как центр «Governatorato dell’Eritrea» и использовалось в качестве временной резиденции королём Италии/императором Эфиопии Виктором Эммануилом III.

Дворец был сильно повреждён во время Второй мировой войны, а в 1950-е годы превращён в Национальный музей эфиопскими властями.

Сегодня это резиденция президента Эритреи Исайи Афеворка.

Конструкция 
Губернатор Фернандо Мартини хотел, чтобы это было здание с колоннадой у входа в неоклассическом стиле, окружённое парком с пышной растительностью. По его замыслу, оно должно было стать самым большим и самым красивым зданием в Асмэре, которая в 1897 году была объявлена административным центром этой итальянской колонии.

Интерьер здания был украшен итальянским мрамором и обставлен мебелью, привезённой из Италии и Франции. Главный холл украшала типичная ренессансная лестница, ведущая на предусмотренный проектом второй этаж. Главные двери были отделаны особым деревом из Бразилии.

См. также 
 Асмэра
 Губернаторский дворец (Асмэра)
 Кинотеатр «Имперо»
 Здание «Фиат Тальеро» (:en:Fiat Tagliero Building)

Примечания 

Асмэра
Президентские дворцы